Планкетт (, , ) — прізвище ірландського походження. 

Відомі носії:

 Джеймс Планкетт (; 1920—2003) — ірландський письменник, романіст і новеліст.
 Джозеф Мері Планкетт (; 1887—1916) — діяч ірландського національно-визвольного руху, поет і журналіст.
 Олівер Планкетт (; 1625—1681) — ірландський архієпископ.
 Робер Планкетт (; 1848—1903) — французький композитор.
 Рой Планкетт (; 1910—1994) — американський хімік.

Ірландські прізвища